AN/SSQ-57 — американский одноразовый ненаправленный пассивный гидроакустический буй системы LOFAR (), типоразмер А. В основе представляет собой буй AN/SSQ-41, в котором оригинальный гидрофон заменён калиброванным с диапазоном частот 10 Гц — 20 кГц. Благодаря калиброванному микрофону позволяет осуществлять точное измерения уровня звукового давления. Устанавливается с самолётов и вертолётов.

Применяется в системе DICASS в качестве чувствительного гидрофона с расширенным низкочастотным диапазоном для распознавания сигнатур подводных лодок.

Микрофон выпускается из днища поплавковой части буя и опускается на кабеле на предустановленную глубину от 27 до 120 м. Передатчик может работать в одном из 31 фиксированных радиоканалах. С дополнительным переключателем функций число каналов может быть расширено до 99.

При попадании в воду буй автоматически переходит в рабочий режим в соответствии с предустановленной глубиной погружения гидрофона и длительностью функционирования. При получении акустического сигнала буй преобразует уровень звукового давления в усиленный электрический сигнал и передаётся по радиоканалу на самолёт/вертолёт-носитель в виде частоты сигнала, модулирующего несущую УКВ-частоту.

AN/SSQ-57M — якорная модификация буя AN/SSQ-57. Предназначена для постановки с воздуха на глубинах от 25 до 120 м. Длительность функционирования устанавливается на 1, 4 или 12 часов.

Тактико-технические характеристики
 Частотный диапазон — 10 Гц ... 20 кГц
 Глубина погружения гидрофона — 27 ... 120 м
 Длительность функционирования — 1, 3 или 8 часов (1, 4 или 12 для SSQ-57M)
 Частота передатчика — 31 фиксированная частота  (99 частот с дополнительным переключателем функций)

Примечания

Ссылки
 APPROVED NAVY TRAINING SYSTEM PLAN FOR THE NAVY CONSOLIDATED SONOBUOYS. N88-NTSP-A-50-8910B/A, SEPTEMBER 1998.
 Бородавкин А. Вертолётные системы РГБ. Зарубежное военное обозрение, 1990, № 10, С.54-58.

Гидроакустические буи